Huisweren (Siddeburen) - voormalige buurtschap
 Huisweren (Ten Post) - verdwenen wierde bij Ten Post